Benatar ist der Familienname folgender Personen:

 David Benatar (* 1966), südafrikanischer Philosoph, Professor an der Universität Kapstadt
 Pat Benatar (* 1953), US-amerikanische Rock-Sängerin